Николай Сажин:
 Сажин, Николай Алексеевич (1948—2019) — советский и российский художник.
 Сажин, Николай Иванович (1908—1986) — советский военный лётчик.
 Сажин, Николай Николаевич (1868—1951) — русский фотограф.
 Сажин, Николай Петрович (1897—1969) — советский металлург.
 Сажин, Николай Сергеевич (род. 1988) — российский шахбоксёр.